Ranson ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Ranson (1899–1972), französischer Zoologe
 Joseph von Ranson (Josef von Ranson; 1774–1846), deutscher Mathematiker, königlich bayerischer Wasser-, Brücken- und Straßenbauingenieur
 Paul Ranson (Paul-Elie Ranson; 1864–1909), französischer Designer und Maler des Symbolismus; Gründer der Pariser Académie Ranson
 Pierre Ranson (Pierre Ransom; Pierre Rançon; 1736–1786), französischer Künstler und Zeichner

Siehe auch
 Ransom